Lindsey Van (ur. 27 listopada 1984 w Detroit) – amerykańska skoczkini narciarska, pierwsza mistrzyni świata kobiet w skokach narciarskich (2009).

Przebieg kariery 
Rozpoczynała od narciarstwa alpejskiego, będąc jedną z czołowych zawodniczek z Park City. Skakać zaczęła w wieku siedmiu lat. Od tamtej pory stawała się jedną z najlepszych zawodniczek świata. Kilkukrotnie została mistrzynią USA. Na arenie międzynarodowej jej największe sukcesy to zwycięstwo w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Park City w 2005, a także drugie miejsce w klasyfikacji łącznej pucharu w sezonach 2004/2005 i 2005/2006. Jej rekord życiowy to 171 metrów. 20 lutego 2009 podczas mistrzostw świata w Libercu została pierwszą w historii mistrzynią świata w skokach narciarskich. Kolejne starty w mistrzostwach świata nie były już tak udane. W 2011 roku w Oslo była na 34. miejscu, zaś dwa lata później w Val di Fiemme była 16.

7 stycznia 2012 zajęła 2. miejsce w swoim debiucie w Pucharze Świata w Hinterzarten.

23 listopada 2012 w Lillehammer, podczas pierwszego w historii mieszanego konkursu drużynowego inaugurującego sezon 2012/2013 Pucharu Świata w skokach narciarskich Lindsey Van zdobyła piąte miejsce dla USA (wspólnie z Sarah Hendrickson, Andersem Johnsonem i Peterem Frenette).

Van studiuje na Uniwersytecie stanu Utah, mieszka zaś w Park City. Należy do drużyny National Sports Foundation. Jej trenerem jest Casey Colby.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Baiersbronn – 14 lutego 2007 (1. miejsce)
  Schönwald – 17 lutego 2007 (2. miejsce)
  Zaō – 5 marca 2007 (2. miejsce)
  Sapporo – 9 marca 2007 (2. miejsce)
  Sapporo – 10 marca 2007 (1. miejsce)
  Notodden – 11 grudnia 2007 (2. miejsce)
  Notodden – 12 grudnia 2007 (2. miejsce)
  Rastbüchl – 16 lutego 2008 (2. miejsce)
  Rastbüchl – 17 lutego 2008 (2. miejsce)
  Park City – 12 grudnia 2008 (2. miejsce)
  Schonach – 11 stycznia 2009 (3. miejsce)
  Baiersbronn – 17 stycznia 2009 (2. miejsce)
  Baiersbronn – 18 stycznia 2009 (1. miejsce)
  Zakopane – 7 lutego 2009 (3. miejsce)
  Notodden – 13 lutego 2009 (3. miejsce)
  Notodden – 14 lutego 2009 (2. miejsce)
  Zaō – 4 marca 2009 (3. miejsce)
  Rovaniemi – 8 grudnia 2010 (3. miejsce)
  Vikersund – 11 grudnia 2010 (3. miejsce)
  Vikersund – 12 grudnia 2010 (3. miejsce)
  Hinterzarten – 12 stycznia 2011 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Oberstdorf – 27 września 2008 (3. miejsce)
  Falun – 25 września 2010 (2. miejsce)
  Falun – 26 września 2010 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy olimpijczycy
Amerykańskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Detroit
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Mistrzowie świata w skokach narciarskich
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1984